Termin laktaza-florizin hidrolaza ima više značenja.

 Glikozilkeramidaza, enzim
 Floretinska hidrolaza, enzim